Der Begriff Meeresforschung bezeichnet:

 eine wissenschaftliche Forschungsrichtung zur Erforschung der Meere, siehe Meereskunde
 die wissenschaftliche Zeitschrift Meeresforschung, siehe Meeresforschung (Zeitschrift)